Bruno Montelatici – calciatore italiano
 Francesco Montelatici detto Cecco Bravo – pittore italiano
 Giulio Montelatici – sindacalista e politico italiano
 Marco Montelatici – pesista italiano